Mas Oliva (Roses) entitat de població del municipi de Roses (Alt Empordà)
 Mas Oliva (Palau-saverdera), masia al nucli de Palau-saverdera (Alt Empordà)
 Mas Oliva (Masarac), masia al municipi de Masarac (Alt Empordà)